USS Swordfish je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Swordfish (SS-193) 
 USS Swordfish (SSN-579)

Swordfish